De la Fuente puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Apellido 
De la Fuente (apellido):
 Fernando de la Fuente de la Fuente (1943-1996), hermano marista español, mártir de Zaire.
 Fernando de la Fuente y Rojas (1671-1721), funcionario colonial, corregidor del Cuzco entre 1702 y 1707.
 Fernando E. de la Fuente (1986-), futbolista argentino.
 Gregorio de la Fuente (1910-1999), pintor y muralista chileno.
 Gregorio de la Fuente, "Zamoruca" (1931-2011), futbolista español.
 Gregorio de la Fuente (1953-2006), sindicalista agrario español.
  Ramón de la Fuente Leal (1907-1973), futbolista internacional español.
  Ramón de la Fuente Muñiz (1921-2006), médico mexicano y fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría.
  Juan Ramón de la Fuente (1951-), hijo de Ramón de la Fuente Muñiz, médico y político mexicano, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
  Ramón de la Fuente Sánchez (1931-1984), historietista español.
  José Ramón de la Fuente (1970-), futbolista español.
 José Ramón de la Fuente Morató, futbolista.
 Juan Ramón de la Fuente, médico y político.
 David de la Fuente, ciclista.
 José María de la Fuente, entomólogo.
 Vicente de la Fuente García, político.
 Santiago de la Fuente García, sacerdote.
 Rodrigo de la Fuente, baloncestista.
 Nixa, escritor peruano.
 Raúl de la Fuente, actor de doblaje.
 Cristián de la Fuente, modelo y actor.
 Víctor de la Fuente, historietista.
 Licinio de la Fuente, político y empresario.
 Juan de la Fuente, regatista.
 Ecthelion de la Fuente, personaje ficticio.
 Vicente de la Fuente, historiador.
 Sergio de la Fuente, baloncestista.
 Chiqui de la Fuente, dibujante de cómics.
 Beatriz de la Fuente, investigadora.
 Claire de la Fuente, cantante.
 Marian de la Fuente, periodista y presentadora.
 Óscar Germaín de la Fuente Maureira (1947-), cantante y músico chileno.
 Luis de la Fuente y Hoyos (1914-1972), futbolista mexicano.
 Luis Merlo de la Fuente (1558-1638), gobernador de la Real Audiencia de Chile.

Toponimia

España

Municipios 
 Muriel de la Fuente
 Jaramillo de la Fuente
 Fresno de la Fuente
 Valhermoso de la Fuente
 Villanueva de la Fuente

Entidades submunicipales 
 Serrada de la Fuente (Puentes Viejas)
 Santibáñez de la Fuente (Aller)
 Aceña de la Fuente (San Morales)
 Virgen de la Fuente (Muel)
 Lomo de la Fuente (Barlovento)

Otros lugares 
 Cueva de la Fuente del Salín

México 
 Parras de la Fuente (Coahuila, México)